Isabel Alejandrina de Mecklemburgo-Schwerin (en alemán, Elisabeth Alexandrine von Mecklenburg-Schwerin; Schwerin, 10 de agosto de 1869-Balduinstein, 3 de septiembre de 1955) fue hija de Federico Francisco II, gran duque de Mecklemburgo-Schwerin, por su tercera esposa, la princesa María de Schwarzburgo-Rudolstadt. Por su matrimonio con Federico Augusto II, se convirtió en consorte del último gran duque reinante de Oldemburgo.

Familia 
Isabel estaba emparentada con muchas familias reales europeas. Era la hija mayor del gran duque Federico Francisco II de Mecklemburgo-Schwerin por su tercera esposa, la princesa María de Schwarzburgo-Rudolstadt. Era una hermana mayor de Enrique (Hendrik), príncipe consorte de los Países Bajos, marido de la reina Guillermina de los Países Bajos, haciéndola a ella una tía de la reina Juliana de los Países Bajos. También era una hermanastra más joven del gran duque Federico Francisco III de Mecklemburgo-Schwerin. A través de Federico Francisco, era tía de Alejandrina, reina de Dinamarca, y de Cecilia, la última princesa heredera de Alemania. Isabel también era hermanastra de María, gran duquesa de Rusia, quien era la madre del gran duque Cirilo Vladímirovich de Rusia, pretendiente al trono ruso.

Sus abuelos paternos eran el gran duque Pablo Federico de Mecklemburgo-Schwerin y la princesa Alejandrina de Prusia. Sus abuelos maternos eran el príncipe Adolfo de Schwarzburgo-Rudolstadt y la princesa Matilde de Schönburg-Waldenburg.

Matrimonio 
El 24 de octubre de 1896, Isabel se casó con Federico Augusto, gran duque heredero de Oldemburgo. Su primera esposa, Isabel Ana, había fallecido el año anterior, dejando solo una hija superviviente: la duquesa Sofía Carlota de Oldemburgo. Federico Augusto estaba por tanto en necesidad de un heredero varón. Sucedió como gran duque de Oldemburgo en 1900, haciendo a Isabel gran duquesa consorte.

Tuvieron cinco hijos:

Federico fue obligado a abdicar de su trono al final de la primera guerra mundial, cuando el anterior Gran Ducado del Imperio alemán se unió a la República alemana de la posguerra. Él y su familia tomaron residencia en el Castillo de Rastede, donde él tomó interés en la agricultura e industria local. Un año después de su abdicación, solicitó a la Dieta de Oldemburgo una pensión anual de 150.000 marcos, sosteniendo que su condición financiera era "extremadamente precaria". 

En 1931, Federico murió en Rastede. Como viuda, Isabel fue una invitada a la boda en 1937 de Juliana de los Países Bajos con el príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld. 

Isabel murió el 3 de septiembre de 1955, habiendo estado viuda durante 24 años.

Títulos y órdenes

Títulos 

10 de agosto de 1869-24 de octubre de 1896: Su Alteza la duquesa Isabel Alejandrina de Mecklemburgo-Schwerin.
24 de octubre de 1899-13 de junio de 1900: Su Alteza Real la gran duquesa heredera de Oldemburgo.
13 de junio de 1900-24 de febrero de 1931: Su Alteza Real la gran duquesa de Oldemburgo.
24 de febrero de 1931-3 de septiembre de 1955: Su Alteza Real la gran duquesa viuda de Oldemburgo.

Órdenes 

 Dama gran cruz con corona de gemas de la Orden de la Corona Wéndica (en diamantes). (Gran ducado de Mecklemburgo-Schwerin)

Ancestros

Referencias 

Duquesas no reinantes de Mecklemburgo-Schwerin
Consortes de miembros de la casa de Oldemburgo
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Duquesas consortes de Alemania
Grandes cruces con corona de gemas de la Orden de la Corona wéndica (en diamantes)
Nacidos en Schwerin